Mainstream steht für:

 Mainstream, Geschmack einer großen Mehrheit
 Mainstream Jazz, Jazz-Stil
 Mainstream 1958, Jazz-Album von Wilbur Harden mit John Coltrane (1958)
 Mainstream (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Gia Coppola (2020)

Siehe auch: